Pineland désigne :

 Pineland, census-designated place située en Floride ;
 Pineland, une ville située dans le Texas ;

Voir aussi 

 Pinelands

Homonymie de localités aux États-Unis